Elbow (band), een alternatieve-rockband uit Engeland
Een personage in William Shakespeares Measure for Measure

Locaties:
Elbow (Saskatchewan), een dorp in de Canadese provincie Saskatchewan
Elbow (Texas), een opgenomen gemeenschap in Howard County, Texas, Verenigde Staten
Elbow (Alberta), een rivier gelegen in het zuiden van Alberta, Canada
Elbow (Minnesota), een rivier van Minnesota
Elbowkrater, een meteorietkrater in Saskatchewan, Canada
Elbowmeer, een meer gelegen in Elbowpas ten noorden van de Highwoodpas in Kananaskis Country in Alberta, Canada
Elbowpas, een bergpas tussen de Highwood en Elbow-gebieden in Kananaskis Country, Alberta, Canada
Elbow-Sheep Wildland Provincial Park, een provinciaal park en wildreservaat in het zuidwesten van Alberta, Canada
Elbow Falls, een kleine reeks van watervallen langs de rivier de Elbow in Kananaskis Country, Alberta
Elbow Park (Calgary), een residentiële wijk in het zuidwestelijke kwadrant van Calgary, Alberta
Elbow Valley, een landelijke gemeenschap in het zuiden van Alberta, in Rocky View County
Elbow Beach, een van de meest populaire stranden op het belangrijkste eiland van Bermuda
Elbow Cay, een zes-mijl lange zandbank op de Abaco-eilanden
Elbow Lake (Becker County), een plaats op de grens van Becker County en Clearwater County in de Amerikaanse staat Minnesota
Elbow Lake (Grant County), een stad in Grant County in de Amerikaanse staat Minnesota, Verenigde Staten
Elbow Lake (Saskatchewan), een gehucht in Saskatchewan, Canada
Elbow Lake Township, een plaats in Grant County, Minnesota, Verenigde Staten
Elbow Peak, 1195 m,  gelegen aan de zuidelijke bocht van Berquist Ridge in de Neptune Range, Pensacola Bergen
Elbow Pond (Plymouth), een vijver van 65.000 m² in Plymouth, Massachusetts
Elbow Range, een bergketen in Clark County, Nevada